Kuggholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kuggholm (Föglö, Åland), 
 Kuggholm, Korpo, Åboland,

Se även
Kuggholma
Kuggholmen
Stora Kuggholm

Robotskapade Finlandförgreningar